Verax (lateinisch ‚wahrhaftig’) steht für: 

Verax, Pseudonym von Edward Snowden (* 1983), US-amerikanisch-russischer Whistleblower
 Verax (Kurzfilm), Kurzfilm über Edward Snowden (2013)
 Verax-Verlag, Schweizer Verlag 

Verax ist das Cognomen folgender Personen:
 Claudius Verax, römischer Offizier